Guanacaste (provincie), een provincie van Costa Rica
 Guanacaste (boom), een boom uit Centraal-Amerika
 Guanacaste National Park, een nationaal park in Belize
 Area de Conservación Guanacaste